Преброяването на населението в Румъния през 2011 година се провежда от НСИ в периода 20–31 октомври. То е било планирано за 12–21 март 2011 г., но е отложено поради финансови причини. Първите резултати са публикувани през януари 2012 година.

Резултати 
Численост на етническите групи по окръзи:

Вижте също 
 Население на Румъния

Източници

Външни препратки 

 
 Recensământul Populației și al Locuințelor - Chestionar Locuință, gospodărie, persoane

Преброявания на населението в Румъния
2011 година
2011 година в Европа